Viktória Kužmová (ur. 11 maja 1998 w Koszycach) – słowacka tenisistka, zwyciężczyni US Open w grze podwójnej dziewcząt z 2015 roku.

Kariera tenisowa 
Zawodową karierę na kortach rozpoczęła w sierpniu 2013 roku, biorąc udział w turnieju rangi ITF w tureckiej Antalyi. W październiku 2014 roku wygrała swój pierwszy turniej w grze pojedynczej rangi ITF. W sumie wygrała czternaście turniejów singlowych i siedem deblowych rangi ITF.

Jako juniorka została zwyciężczynią US Open w 2015 roku w grze podwójnej dziewcząt (w parze z Aleksandrą Pospiełową).

W zawodach cyklu WTA Tour Słowaczka wygrała cztery turnieje w grze podwójnej z siedmiu rozegranych finałów.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 7 (4–3)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały wielkoszlemowych turniejów juniorskich

Gra pojedyncza (1)

Gra podwójna (1)

Bibliografia 

Słowackie tenisistki
Ludzie urodzeni w Koszycach
Urodzeni w 1998
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich